Németh Szilárd (1964) tanár, politikus, országgyűlési képviselő
Németh Szilárd (1977) szlovákiai magyar labdarúgó